Pakkala steht für

 einen Stadtteil der finnischen Stadt Vantaa, siehe Pakkala (Vantaa)

 Juha Pakkala, finnischer Theologe
 Teuvo Pakkala, finnischer Schriftsteller